A322 steht für:
 A322 (England), Straße in England
 A322 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung in der russischen Region Altai